Јахалон има више значења:

 Општина Јахалон (Чијапас), општина у савезној држави Чијапас у Мексику
 Јахалон (Јахалон, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику